

Europa 
Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP), in Germania
Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori (Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei – DNSAP), in Austria
Partito Nazionalsocialista Olandese dei Lavoratori (Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij – NSNAP), nei Paesi Bassi
Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori di Danimarca (Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti – DNSAP), in Danimarca
Partito Nazionalsocialista Svedese (Svenska Nationalsocialistiska Partiet – SNSP), in Svezia
poi Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori (Nationalsocialistiska Arbetarpartiet – NSAP)
Partito Nazionalsocialista Finlandese dei Lavoratori (Suomen Kansallissosialistinen Työväenpuolue – SKTP), in Finlandia
Partito Nazionalsocialista Norvegese dei Lavoratori (Norges Nasjonalsocialistiske Arbeiderparti – NNSAP), in Norvegia
Partito Nazionalsocialista Cecoslovacco (Československá Strana Národně Socialistická – ČSNS), in Cecoslovacchia
poi Partito Nazionale Sociale Ceco (Česká Strana Národně Sociální), in Repubblica Ceca
Partito Nazionalsocialista Ungherese dei Contadini e degli Operai (Magyar Nemzeti Szocialista Földmunkás és Munkáspárt, MNSZFMP), in Ungheria
Partito Nazionalsocialista di Romania (Partidul Național-Socialist din România – PNSR), in Romania
Partito Nazionalsocialista Bulgaro dei Lavoratori (Българска Национал-Социалистическа Работническа Партия), in Bulgaria
Partito Nazionalsocialista Greco (Elliniko Ethniko Sosialistiko Komma), in Grecia
Partito Nazionale Socialista Russo (Russkaja Nacional'naja Socialističeskaja Partija – RNSP), in Russia

Africa 
Partito Nazionalsocialista Arabo, in Egitto

Asia 
Partito Nazionalsocialista Giapponese dei Lavoratori, in Giappone

Stati Uniti 
 National Socialist League

Pagine correlate 
Partito Nazionale Sociale Cristiano (Parti national social chrétien), in Canada
Partito Nazionalista Sociale Siriano, in Siria